Аблязов — татарская и казахская фамилия.

Известные носители 
 Аблязов, Мухтар Кабулович (род. 1963) — казахский предприниматель и политический деятель.
 Аблязов, Рауф Ахметович (1935—2019) — президент ВУЭМ, заслуженный деятель науки и техники Украины.
 Аблязов, Фахрутдин Рахматгалиевич (1913—1958) — Герой Советского Союза.